Djelotvornost
 Korisnost (ekonomska znanost)